Barro Alto (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Barro Alto (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás